Филипок — многозначный термин:

 Филипок — уменьшительная форма имени Филипп.
 «Филипок» — рассказ-быль Льва Толстого.
 «Филипок» — мультфильм 1982 года по одноименному рассказу.

См. также 
 Филя (значения)